MTV Music Awards 2017 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2017
 MTV Video Music Awards 2017

Siehe auch:

 MTV Movie & TV Awards 2017